Фёдор Васи́льевич Кипари́сов (, Сергиев Посад — 19 декабря 1936, Ленинград) — советский филолог и археолог.

Биография 
По окончании Сергиево-посадской гимназии в 1904 году поступил на историко-филологический факультет Московского университета. В 1905 году посещал летний семестр Бернского университета. В том же году за границей вступил в РСДРП(б).

Вернувшись в Москву, стал партийным пропагандистом. В университете перешёл в группу философских наук, однако вследствие болезни был вынужден прервать образование и выйти из партии. Тем не менее он остался в поле зрения отделения по охране общественной безопасности в Москве. В марте 1912 года во время допроса на вопрос о «личных средствах к жизни» он отвечал: «живу на средства жены и частные уроки». В этом же году он поступил на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета и учился на кафедре классической филологии у С. А. Жебелёва. В 1915—1917 гг. опубликовал несколько работ по классической филологии (греческая эпиграфика) в Журнале министерства народного просвещения.

Ни в революции, ни в Гражданской войне Ф. В. Кипарисов участия не принимал. В 1915—1920 гг. служил на Северной железной дороге агентом.

В 1920 году он был восстановлен в партии и направлен на «советскую» работу. В 1920—1929 гг. — член президиума, зам. председателя Главного политического управления Ц. К. Союза работников просвещения, ответственный секретарь секции научных работников. В те же годы Кипарисов активно сотрудничал в периодических изданиях «Учительской газете», журналах «Работник просвещения», «Научный работник», «Народный учитель».

С 1929 года Кипарисов жил в Ленинграде; был профессором Историко-лингвистического института (1929—1932), зам. гл. редактора Словаря русского языка АН (1933—1935).

Начиная с 1929 года он фактически возглавлял Государственную Академию истории материальной культуры (ГАИМК). До смерти Н. Я. Марра, в конце 1934 года, Кипарисов официально числился его первым заместителем. Кипарисову удалось обосновать актуальность археологических изысканий, в частности, благодаря расширению исследований в области истории техники. В 1935 году в «Известиях ГАИМК» вышла серия книг, посвящённых технологическим исследованиям.

Кипарисов редко выступал в печати. Исключением является его новаторская работа «Вещь — исторический источник». Отражая информацию о разных сторонах человеческой деятельности, «вещи» не поддаются однозначной классификации.

Был арестован 16 августа 1936 года. В соответствии с обвинением он был: активным участником контрреволюционной троцкистско-зиновьевской террористической организации, совершившей 1 декабря 1934 г. злодейское убийство С. М. Кирова и подготовлявшей ряд террористических актов против руководителей ВКП(б) и Советского правительства, и принимал личное участие в подготовке террористических актов над т. Кировым в 1932—34 гг. и тов. Ждановым в 1935—1936 гг.
Военной коллегией Верховного суда СССР 19 декабря 1936 года приговорён к высшей мере наказания (ст. 58-8, 11 УК РСФСР). В соответствии с Архивно-следственным делом Кипарисов был в тот же день расстрелян. Однако согласно Справке Военной коллегии Верховного суда Союза ССР, выданной его сыну А. Ф. Кипарисову 8 февраля 1957 г. «отбывая наказание, умер 4 мая 1939 года».

В соответствии с Определением № 4н-04780/57 Военной коллегии Верховного суда СССР от 27 июня 1957 г.:Приговор Военной коллегии Верховного суда СССР от 19 декабря 1936 года в отношении Быковского Сергея Николаевича, Худякова Михаила Георгиевича, Кипарисова Федора Васильевича и Адрианова Василия Степановича по вновь открывшимся обстоятельствам отменить и дела о них за отсутствием состава преступления в уголовном порядке прекратить.

Семья 
 Отец — профессор Московской духовной академии В. Ф. Кипарисов.
 Первая жена — дочь московского купца Мария Фёдоровна Афремова.
 Сын — Георгий (1908—?).
 Вторая жена — певица и актриса МХАТ Ольга Владимировна Богословская (1889—1979).
 Сын Вадим (1920—1941) — погиб на фронте.
 Сын Алексей (1929—2018) — художник.

Примечания

Литература 
 Панкратова Е. Г. Последний председатель ГАИМК — Ф. В. Кипарисов (Новые материалы к биографии) // Вестник древней истории. 2020. Том 80 № 3. С. 728—752.
 Платонова Н. И. Председатели ГАИМК — Николай Яковлевич Марр и Фёдор Васильевич Кипарисов // Традиции российской археологии. — СПб., 1996. — С. 50—54.
 Платонова Н. И. Федор Васильевич Кипарисов — председатель ГАИМК в 1935—1936 гг. // Академическая археология на берегах Невы (от РАИМК до ИИМК РАН, 1919—2014 гг.). — , 2013. — С. 19—22.

Ссылки 
  Кипарисов Фёдор Васильевич. Сетевой биографический словарь историков Санкт-Петербургского университета XVIII—XX вв. — СПб., 2012.
 Кипарисов Фёдор Васильевич на сайте «Научное наследие России».
 Люди и судьбы. Биобиблиографический словарь востоковедов — жертв политического террора в советский период (1917—1991). — СПб.: Петербургское Востоковедение, 2003
 

Археологи СССР
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Исключённые из КПСС
Историки, репрессированные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Выпускники историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета